San José de la Costa, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

San José de la Costa : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Píritu dans l'État de Falcón ;
 San José de la Costa : capitale de la paroisse civile de San José de la Costa, dans la municipalité de Píritu dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme